Ехидо Етчохоа Нумеро Уно има више значења:

 Ехидо Етчохоа Нумеро Уно (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Етчохоа Нумеро Уно (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику